Dagbatitherium — вимерлий рід хоботних. Наразі знайдено один моляр із фосфатних басейнів Того в Західній Африці. Скам'янілість датується середнім еоценом, приблизно 47 мільйонів років тому. Яскравою особливістю зуба є три пари горбків, орієнтованих поперек поздовжньої осі зуба. Ця особливість виявлена у більш похідних хоботних, які згруповані в Elephantiformes. За своїм віком Dagbatitherium наразі є найдавнішим представником Elephantiformes. Крім того, він характеризується низькою коронкою зуба та горбистим оклюзійним малюнком. Рід описано у 2021 році.

Нижче наведено філогенетичне дерево ранніх Proboscidea, засноване на роботі Хотьє та його колег (2021)

Примітки 

Роди ссавців
Слоновиді